Schewick ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara van Schewick (* 1972), Informatikerin und Rechtswissenschaftlerin
 Hans-Jürgen van Schewick (* 1943), Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Heinz-Helmich van Schewick (* 1940), deutscher Politiker (CDU)